Surinaamse Schaak Bond, de officiële schaakbond van Suriname
 Surinaams Standaarden Bureau, de standaardenorganisatie van Suriname
 Enkelzijbandmodulatie, een vorm van modulatie